Округ Гуро́н или Хью́рон () — название административно-территориальных единиц в североамериканских странах:
 Гурон — округ в провинции Онтарио, Канада.
 Хьюрон — округ в штате Мичиган, США. 
 Хьюрон — округ в штате Огайо, США.